Saksen-Altenburg kan verwijzen naar twee verschillende Ernestijnse hertogdommen en een republiek in het huidige Thüringen:
 Hertogdom Saksen-Altenburg (1603-1672) 
 Hertogdom Saksen-Altenburg (1826-1918)
 Vrijstaat Saksen-Altenburg (1918-1920)